Добровели́чковский райо́н () — упразднённая административная единица в Кировоградской области Украины.

Административный центр — посёлок городского типа Добровеличковка. На территории района находится город районного значения Помошная.

История 
Поселение возникло в конце XVIII века, когда, согласно императорскому указу от 17 декабря 1776 года, пример майору Величковскому была выделeна земля под постройку слободы (1). Выросший со временем хутор стал называться Добровеличковка. В 1780-х годах почти все земли вокруг хутора становятся собственностью помещика Ревуцкого, а рядом выросло новое поселение Ревуцкое, в которое со временем влилась Добровеличковка. В 1795 году образована Ревуцкая волость, объединившая несколько окрестных сёл. В середине XIX века волостной центр получает статус местечка, а с 1883 года официальным его названием становится Добровеличковка.

В 1923 году местечко становится районным центром.

К условному 200-летию посёлка учёный-картограф Виктор Шевченко в 1989 году рассчитал, что именно в Добровеличковке расположен географический центр Украинской ССР. В 1991 году по этому поводу в посёлке был установлен памятный знак, который ныне находится у здания районного краеведческого музея. К 10-й годовщине независимости Украины на окраине посёлка был торжественно открыт новый знак «Географический центр Украины» и обустроена прилегающая к нему территория. В последние годы расчёты, выполненные картографами по иной методике, показали, что географический центр Украины находится в районе города Шпола Черкасской области.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Новоукраинского района.

Население 
По состоянию на 1 августа 2015 года, численность населения района составила 34 099 человек, в том числе городское — 14 817 человек (43,45 %), сельское — 19 282 жителя (56,55 %).

Национальный состав 
По данным переписи 2001 года в районе проживало 42 958 человек, в населении района присутствовали следующие этнические группы:
 украинцы — 93,5 %
 русские — 3,3 %
 молдаване — 1,6 %
 белорусы — 0,7 %.

Достопримечательности 
 Добровеличковский краеведческий музей в посёлке Добровеличковка
 Памятник «Центр Украины»
 Гидрологическая достопримечательность «Казачий колодец»
 Памятник дворцово-садового искусства «Господский парк» ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт районной государственной администрации
 Официальный сайт районного совета
 Информация на сайте областной администрации

Источники 
 Об отводе майору Величковскому под слободу на 48 дворов земли в округе Добрянской. ДАКО , Ф.488 , стр.13177 , арк.15

 
Районы, упразднённые в 2020 году
Упразднённые районы Кировоградской области